Bořetice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Gemeinde im Okres Pelhřimov, siehe Bořetice
Gemeinde im Okres Břeclav, siehe Bořetice u Hustopečí
Bořetice, Ortsteil von Červené Pečky, Okres Kolín
Bořetice, Ortsteil von Neustupov, Okres Benešov